C. Michelle Olmstead, född 1969, är en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar henne som C. M. Olmstead och som upptäckare av 46 asteroider.

Tillmans med landsmannen Henry E. Holt upptäckt han även den periodiska kometen 127P/Holt-Olmstead.

Asteroiden 3287 Olmstead är uppkallad efter henne.

Asteroider upptäckta av C. Michelle Olmstead

Se även 
 Astronomiska upptäckter av C. Michelle Olmstead

Källor och referenser 
 

Födda 1969
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Kvinnor
Levande personer